Příjmení Junek (Junková) nosí více různých osobností:

 Čeněk Junek (1894–1928) – československý automobilový závodník
 Dagmar Junek Hamsíková (* 1971) – česká malířka a restaurátorka
 Eliška Junková (roz. Alžběta Pospíšilová; 1900–1994) – československá automobilová závodnice
 Eliška Junková (malířka) (* 1980) – česká malířka
 František Junek (1907–1970) – československý fotbalista
 Jakub Junek (* 1988) – český houslista 
 Jiří Junek (* 1973), český politik
 Josef Junek (1911–1973), československý fotbalista, útočník
 Karl Junek (1807–1887), českoněmecký úředník a politik, poslanec zemského sněmu
 Kurt Junek (* 1934, Vídeň), rakouský kameraman a televizní režisér 
 Václav Junek (rozcestník) – více osob
 Věra Junková (1917–1942) - československá odbojářka, spolupracovnice operace Silver A

Externí odkazy 
 

Česká příjmení